Провинции со штатами (; ед. ч. pays d'états) — в старой Франции название провинций, сохранявших свои провинциальные штаты, то есть ассамблею трёх сословий, чья основная роль заключалась в переговорах с королевскими посланниками или интендантами насчёт суммы налогов, в последующем затем её распределении на уровне епархии и прихода и в контролировании сбора денег. Провинции со штатами оставляли себе некоторую часть средств для развития сети дорог и почт.

Уже своим названием французские «провинции со штатами» отличались от провинций с выборами ().

См. также 
 Исторические области Франции

Литература 
 Дени Дидро, Жеан Ле Ронд дь Алемберт, Александра Дмитриевна Люблинская, Н. В. Ревуненкова — История в Энциклопедии Дидро и Д’Аламбера — Наука, 1978—311 стр.; стр. 220.
 Государственная власть и местное самоуправление — Издательская группа «ЮРИСТ», 2005

Ссылки 
 

Исторические области Франции
Французская администрация при Старом порядке